За́пад — сторона света, противоположная востоку и перпендикулярная северу и югу. Первоначально это слово обозначало «закат», так как Солнце на закате всегда находится приблизительно на западе, кроме приполярных и полярных широт.

Русское обозначение запада — З, международное — W (от ).

Для того, чтобы идти на запад, используя для навигации компас, необходимо установить азимут 270 °. В дни равноденствия Солнце заходит на западе. Земля вращается с запада на восток. На географических картах западная сторона, как правило, находится слева.

Этимология 
Русское слово «запад» происходит от древнерусского «западъ», которое пришло из старославянского языка, где оно писалось так же. Впервые в древнерусских источниках слово упоминается в XI веке, буквальное значение слова — «место, где солнце заходит за горизонт».

Английское слово «west» родственно с немецким словом «west» и древнескандинавским «vestr». В древнеанглийском языке писалось как и в современном английском и происходило от прагерманского слова «*west-», происхождение которого неясно. Возможно, оно произошло от праиндоевропейского «*wes-», сокращённой формы «*wes-pero-» («вечер», «ночь»).

Культура 
Словом «Запад» часто называют страны Западной Европы, Северной Америки, Австралию, Новую Зеландию и некоторые другие страны.

Ориентация 
В древности направление на запад определялось заходом Солнца. Колокольни православных и лютеранских церквей обращены на запад. Алтари католических костёлов располагаются на западной стороне.

В китайском буддизме Запад представляет движение к Будде или просветлению. Древние ацтеки верили, что Запад был царством великой богини воды, тумана и кукурузы. В Древнем Египте Запад считался порталом в потусторонний мир и является основным направлением, рассматриваемым в связи со смертью, хотя и не всегда с отрицательным значением. Древние египтяне также считали, что богиня Амунет была олицетворением Запада. У кельтов считалось, что за западным морем от края всех карт лежал Потусторонний мир, или Загробная жизнь.

В иудаизме запад виден в направлении Шекина (присутствия) Бога, поскольку в еврейской истории скиния и последующий Иерусалимский храм были обращены на восток, а Божье присутствие в Святая святых поднималось по ступеням на запад. Согласно Библии, израильтяне перешли реку Иордан на запад в Землю Обетованную. Мусульмане молятся в направление к Каабе в Мекке, поэтому на запад молятся, например, мусульмане Индии, живущие к востоку от Мекки.

В американской литературе (например, в «Великом Гэтсби») перемещение на запад иногда символизировало обретение свободы, возможно, в связи с заселением Дикого Запада (см. также «Манифестная судьба»).

Толкин использовал его символически, когда умирающий Торин в «Хоббите» назвал Бильбо Бэггинса «дитём доброго Запада». Во «Властелине колец» восток служил Саурону, а его враги ассоциировали себя с западом.

Примечания

Литература 

 
 

Ориентация
Географические термины